Kirsten Flipkens e Johanna Larsson erano le detentrici del titiolo, ma Flipkens ha deciso non partecipare a questa edizione del torneo. Larsson ha fatto coppia con Kiki Bertens e ha difeso il titolo, battendo in finale Luksika Kumkhum e Peangtarn Plipuech con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (campionesse)
  Irina-Camelia Begu /  Kristýna Plíšková (quarti di finale)

 Nao Hibino /  Oksana Kalashnikova (semifinale)
 Chuang Chia-jung /  Arantxa Rus (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Korea Open 2017